Pierre Frogier (1950), homme politique français ;
 Tea Frogier, femme politique française.